Schaubude bezeichnet:
 ein Volkstheater, siehe Schaubude
 ein deutsches Kabarett der Nachkriegszeit, siehe Die Schaubude
 eine Unterhaltungssendung im Fernsehen, siehe Aktuelle Schaubude
 ein Theaterstück von Alexander Blok
 eine 1993 gegründete Spielstätte im historischen Gebäude des Puppentheaters in der Greifswalder Straße in Berlin-Prenzlauer Berg

Siehe auch: